Harry Hazelton Knight (1889–1976) – amerykański entomolog
 Henry Arthur Knight (1860–1935) – nowozelandzki polityk

Przypisy